Guaramacal peut désigner :

Toponymes

Guaramacal : l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Guaramacal : capitale de la paroisse civile de Guaramacal de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Vega de Guaramacal : l'une des douze paroisses civiles de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Vega de Guaramacal : capitale de la paroisse civile de Vega de Guaramacal de la municipalité de Boconó dans l'État de Trujillo ;
 Parc national Guaramacal : l'un des parcs nationaux du pays, à cheval sur les États de Portuguesa et Trujillo.

Homonymie de toponyme